Testamentet – cortometraggio del 1908 diretto da Viggo Larsen
Testamentet – film documentario del 2011 diretto da Christian Sønderby Jepsen